Die II. Europaspiele 2019 wurden vom 21. bis zum 30. Juni 2019 in der belarussischen Hauptstadt Minsk ausgetragen.

Austragungsort 
Noch im November 2014 war EOK-Präsident Patrick Hickey in Verhandlung mit potentiellen Austragungsorten.
Folgende Städte zeigten Interesse an den Europaspielen des Jahres 2019:
 Minsk, 
 Amsterdam/Rotterdam,  zogen am 10. Juni 2015 die Bewerbung zurück
 Posen (auch Warschau, Kattowitz, Krakau, Breslau oder Łódź waren im Gespräch), 
 Kasan oder Sotschi, 
 Istanbul oder Mersin, 
 Glasgow, 

Im Mai 2015 wurden zunächst die Niederlande während einer außerordentlichen Generalversammlung der Europäischen Olympischen Komitees (EOK) als Austragungsort bestimmt. Die niederländische Regierung verkündete aber wenige Tage später, dass man die Europaspiele wegen der Kosten doch nicht ausrichten will. Das EOC nahm Verhandlungen mit den anderen Verbänden auf, die Interesse an einer Austragung zeigten.
Russland galt nach dem Rückzug der Niederlande mit der gemeinsamen Bewerbung von Kasan und Sotschi als Favorit für die Austragung.
Am 21. Oktober 2016 bestimmte das EOK die belarussische Hauptstadt Minsk zum Ausrichter der zweiten Europaspiele.

Teilnehmende Nationen 
Alle 50 Mitglieder des EOK nahmen teil. Die Teilnehmerzahlen sind in Klammern angegeben.

Liste der Sportarten 

¹ = Die Wettbewerbe im Aerobic, Gerätturnen, Sportakrobatik, Trampolinturnen und in der Rhythmischen Sportgymnastik sind unter dem Begriff Turnen zusammengefasst.
² = Die Wettbewerbe im Bahn- und Straßenradsport sind unter dem Begriff Radsport zusammengefasst.

Im Vergleich zu den Europaspielen 2015 in Baku wurden folgende Sportarten gestrichen:

Zeitplan

Weblinks 

 Offizielle Website
 eurolympic.org: European Olympic Committees (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

2019
 
Multisportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Minsk